Альберто Лупо () (19 грудня 1924 — 13 серпня 1984) — італійський актор театру і кіно, телеведучий.

Біографія 
Почав зніматися у кіно з 1954 року.

Фільмографія 
 Ulisse (1954)
 Erode il grande (1958)
 Lupi nell'abisso (1959)
 Il sicario (1960)
 Teseo contro il minotauro (1960)
 Rocco e le sorelle (1961)
 Le baccanti (1961)
 Монах з Монци (1962)
 Zorro alla corte di Spagna] (1962)
 Esame di guida (Tempo di Roma) (1963)
 Coriolano eroe senza patria (1964)
 Il leone di Tebe (1964)
 Il figlio di Cleopatra (1964)
 Spiaggia libera (1965)
 Il tormento e l'estasi (1965)
 A 008, operazione Sterminio (1965)
 Django spara per primo (1966)
 Io ti amo (1968)
 ''Action (1979)

Джерела 
 Сайт kinopoisk.ru 

Італійські актори
Уродженці Генуї